Cereus pachyrhizus es una especie de plantas en la familia Cactaceae.

Hábitat 
Es endémica de  Paraguay.

Descripción 
Es un cactus arbolado de hasta 10 3 m de altura con tallos de 10 cm de diámetro, con 6 costillas; (10 a) 13 espinas de 3 cm de largo. Es una especie rara en la vid silvestre. Se reproduce por semillas o esquejes.

Taxonomía
Cereus pachyrhizus fue descrita por Karl Moritz Schumann y publicado en Gesamtbeschreibung der Kakteen Nachtr. 1: 33. 1903. 
Etimología
Cereus: nombre genérico que deriva del término latíno cereus = "cirio o vela" que alude a su forma alargada, perfectamente recta".

pachyrhizus: epíteto latino que significa "con raíces gruesas".
Sinonimia
''Piptanthocereus pachyrhizus

Referencias

Enlaces externos 
http://cactiguide.com/cactus/?genus=Cereus&species=pachyrhizus

pachyrhizus
Flora del sur de Sudamérica
Flora de América del Sur continental
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1903
Plantas descritas por K.Schum.